

Geografia
 Polo celeste – ciascuno dei due punti immaginari in cui l'asse di rotazione terrestre incontra la sfera celeste
 Polo geografico – ciascuno dei due punti in cui l'asse di rotazione di un pianeta incontra la superficie del pianeta stesso
 Polo Nord e Polo Sud – i due punti in cui l'asse di rotazione terrestre incontra la superficie del pianeta. Si usa anche il termine generico polo terrestre

 Polo – comune della provincia di Barahona

 Polo – città della Contea di Ogle, Illinois
 Polo – città della Contea di Caldwell, Missouri

Matematica 
Polo – singolarità isolata per una funzione olomorfa
Polo – punto dello spazio rispetto al quale si valuta il momento di un vettore applicato
Polo – punto fisso di un sistema di coordinate polari, rispetto al quale viene espressa la prima coordinata polare (la distanza dal polo)

Persone
Polo di Agrigento – retore e filosofo siceliota
Alberto Polo – pallavolista italiano
Ana Maria Polo – avvocata e conduttrice televisiva statunitense di origine cubana
Andy Polo – calciatore peruviano
Bernardo Polo – pittore spagnolo
Carmen Polo, I signora di Meirás – nobildonna spagnola
Diego Polo – pittore spagnolo
Enrico Polo – violinista italiano
Fantina Polo – nobildonna italiana
Gabriele Polo – giornalista italiano
Giuseppe Polo – calciatore italiano
Joseph Polo – giocatore di curling statunitense
Malvina Polo – attrice statunitense
Marco Polo – esploratore italiano
Marco Polo – produttore beatmaker canadese di origini italiane
Matteo Polo – mercante ed esploratore italiano, zio di Marco
Niccolò Polo – mercante ed esploratore italiano, padre di Marco
Ramón Polo – calciatore spagnolo
Ramperto Polo – vescovo cattolico italiano
Teri Polo – attrice statunitense
Polo – calciatore ghanese

Politica 
Nuovo Polo per l'Italia – coalizione elettorale italiana (2010-2012)
Polo del Buon Governo – coalizione elettorale di centro-destra che si presentò alle elezioni politiche del 1994
Polo delle Libertà – coalizione elettorale italiana di centro-destra (1994)
Polo per le Libertà – coalizione politica italiana (1994-2000)

Scienze 
 Polo – estremità della cellula durante la meiosi e la mitosi
 Polo – ciascuno dei morsetti di un elemento circuitale (per esempio nei bipoli)
 Polo elettrico – singola carica 
 Polo galattico
 Polo magnetico – punti estremi di un magnete

Sport 
Polo – sport equestre praticato da due squadre di 4 cavalieri che si fronteggiano e, per mezzo di una mazza di legno, cercano di fare gol nella porta avversaria. 
Bike polo – sport praticato da due squadre di 3 giocatori che si muovono su biciclette
Canoa polo – sport praticato da due squadre di 5 giocatori che si muovono su canoe
Elephant polo –  variante del polo cavalcando gli elefanti

Altro
 Polo – famiglia patrizia veneziana
Polo – particolare tipo di maglietta con colletto
Polo – caramella con la forma caratteristica di una ciambella stilizzata
Polos – antico copricapo, attributo di alcune divinità
Volkswagen Polo – automobile della Volkswagen

Pagine correlate
San Polo
Marco Polo (disambigua)

Altri progetti